Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Anna-Lena Grönefeld e Shahar Peer che hanno battuto in finale Maria Elena Camerin e Gisela Dulko 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)

 Anna-Lena Grönefeld /  Shahar Peer (campionesse)
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2006